Nérissa Crossnic est un personnage de l'univers W.I.T.C.H.. Il s'agit du deuxième méchant de la série, juste après Phobos.

Histoires

Histoire dans la BD
Nérissa fait partie du groupe de gardiennes précédant les WITCH. Leur groupe était composé lui aussi de cinq filles :
Cassidy avait le pouvoir de l'eau.
Halinor avait le pouvoir du feu.
Yan Lin (la grand-mère d'Hay Lin) avait le pouvoir de l'air.
Kadma avait le pouvoir de la terre.
Nérissa avait l'énergie absolue et possédait le cœur de Kandrakar.

Mais le Cœur commença à influencer Nérissa qui devint obnubilée par le pouvoir. L'Oracle décida de lui enlever la garde du Cœur, et il le remit à Cassidy. Nérissa n'accepta jamais la décision de l'Oracle, et finit par tuer Cassidy. La gardienne traître fut condamnée à être enfermée dans un sarcophage de pierre et de glace. Mais quand Luba, la gardienne des gouttes d'Aura, créa un substituant et que les cinq pouvoirs se retrouvèrent dans un même corps (voir WITCH mag n°14), Nérissa fut libérée et prépara déjà sa vengeance contre la Congrégation de Kandrakar. Mais elle devint surtout la nouvelle ennemie des WITCH et se révéla être une adversaire redoutable, particulièrement en raison de son obsession à vouloir s'emparer du Cœur de Kandrakar. Elle s'est créé quatre serviteurs qui l'assistent au combat.

Prenant l'apparence de Matt, le garçon que Will aime, elle parvint à la convaincre de lui donner le Cœur. Elle voulut s'en servir pour lancer une attaque contre Kandrakar. Les anciennes gardiennes du Cœur conservant une part de leur pouvoir, Cassidy donna à Will son « étoile », capable de rivaliser avec le Cœur. Finalement, les deux artefacts fusionnèrent et Will put les rappeler à elle. Nérissa voulut absorber ses serviteurs pour accroître son pouvoir, mais l'un d'eux eut le temps de la blesser. Elle fut alors tuée par une frappe combinée des quatre éléments.

Histoire dans la série

C.H.Y.K.N. et saison 1
L'ancienne histoire de Nérissa reste la même, cheftaine des anciennes gardiennes et détentrice du Cœur de Kandrakar. À la suite de l'attribution du Cœur à Cassidy, Nérissa tua celle-ci mais fut rongée par le remords ce qui n'empêcha pas l'Oracle d'enfermer Nérissa dans une cellule sur le Mont Thanos, à l'inverse du sarcophage de glace. Nérissa est rongée par un désir de vengeance immense et aura préparé celle-ci dès sa libération accidentelle provoquée par l'apparition d'un portail dans sa cellule. Elle se fit d'abord passer par une dénommée Trill puis pour la Devineresse. C'est grâce à sa patience et à sa détermination qu'elle parvint à concevoir un enfant, Caleb, avec Jonas, père de celui-ci en se faisant passer pour la Devineresse sous une apparence jeune (à noter que la Devineresse était morte un an auparavant). Son premier but, qui était de créer un être capable de réunir tous les Méridianites afin de s'opposer à Phobos, fut accompli. Elle alterna pendant des années les deux rôles mais fut plus présente en étant Trill. Par la suite, elle aidera même les nouvelles gardiennes à se battre, mais c'est également grâce à ses pouvoirs en tant que Devineresse que celles-ci pourront vaincre Phobos. Nérissa, sitôt la bataille contre Phobos terminée, annonce la deuxième saison sous l'apparence de la Devineresse. "Voilà. C'est maintenant que tout va commencer.".

Saison 2
Elle se révèle sous son véritable jour après avoir créé les Chevaliers de la Vengeance composés d'anciens sbires de Phobos, dont Miranda, Sable, Rhetor, le Traqueur et nombreux encore. Son principal pouvoir est alors la Quintessence, le cinquième élément qui; d'après Taranee, aurait le pouvoir de donner vie à des objets inanimés et de lancer des éclairs, un pouvoir que Will se découvrira à l'avenir. Elle ira jusqu'à corrompre les rêves des Gardiennes par le biais de ses nouveaux sbires et semer la discorde entre elles, en vain. Mais les Chevaliers de la vengeance accumulent les défaites et ce n'est plus qu'une question de temps avant que Nérissa s'empare définitivement des pouvoirs d'Elyon grâce à un joyau ayant appartenu à la couronne de la mère de la principale intéressée. Lorsque le joyau aura fait son effet, Nérissa se démasquera et démontrera la vérité sur  «Trill » qui finalement n'a jamais existé. Mais elle gardera son apparence de Devineresse, en faisant mine d'aider les Gardiennes après la découverte par celles-ci de qui elle est réellement. Mais le plan de Nérissa est loin d'être terminé ; en se faisant passer pour la Devineresse, elle altère les pouvoirs de l'Oracle et affaiblit les défenses de Kandrakar, et elle transforme les moines guardiens en ses sbires irréfléchis. Elle aura également auparavant crée son livre maléfique et créé de nouveaux sbires : les Chevaliers de la Destruction : Shagon (Matt) qui se nourrit de la haine, Khor (M. Tomate) qui se nourrit de la colère, Tridar qui se nourrit de la peur et du désespoir et Braise qui se nourrit de la souffrance et du chagrin de ses victimes. Nérissa s'en servira par la suite lorsqu'elle aura mené ses plans à bien. En même temps, elle a un nouveau but : s'emparer des anciennes gardiennes, Cassidy, Kadma, Yan Lin et Halinor. Elle ressuscitera Cassidy de sa tombe par la Quintessence, à noter que la Quintessence a également le pouvoir de donner la vie à des objets ou même des humains inanimés, la Mort se plie donc devant le pouvoir de Nérissa. Elle réussira à corrompre l'ancienne gardienne de l'eau à cause de la compassion de celle-ci et par cette parole "Je désire vivre". Pour Nérissa, la compassion est un auxiliaire puissant surtout quand elle est au service du désir ; le désir d'une chose que Cassidy ne peut pas et ne doit pas avoir. Chacune des gardiennes a une faille dans la protection de son âme. La peur d'Halinor lors de l'attaque de Kandrakar par les Chevaliers de la Vengeance aura raison de celle-ci, la peur serait elle aussi un auxiliaire puissant générant la trahison, une trahison qui mènera Halinor à sa perte lorsqu'elle voudra s'emparer des aurameres afin de sauver la Forteresse de l'attaque des Chevaliers. C'est également dans cet épisode que Nérissa parvient à mettre à l'écart l'Oracle, Luba et tous les membres de la congrégation de Kandrakar. La responsabilité d'arrêter Nérissa revient entièrement aux Gardiennes et le Conseil de Kandrakar annonce sa fin provisoire. Nérissa dévoilera dans le quinzième épisode son véritable but : conquérir et unifier tous les mondes afin de supprimer la guerre et l'injustice dans le monde mais même si sa quête est menée par des bonnes intentions, Nérissa souhaite s'imposer également en tant que reine de l'univers. Par la suite, elle s'attaquera à Kadma, ancienne gardienne de la terre devenue reine de Zamballa la planète pourpre durant ses jeunes années de Gardiennes après la mort de Cassidy. Kadma est une proie intéressante car elle possède le cœur de Zamballa et est donc détentrice d'un immense pouvoir. Mais l'unique problème est qu'elle est trop orgueilleuse et convaincue qu'elle peut contrôler tout pouvoir, ce qui accélérera sa capture par Nérissa dans le dix-septième épisode. Avec Yan Lin, elle fut la gardienne la plus dure à capturer. Elle s'attaquera à celle-ci qu'elle ne parviendra pas à corrompre, mais jamais à court d'idée, Nérissa créera une copie plus conciliante de Yan-Lin : une alter-mère, qui séduite par la vie ne mettra pas longtemps à se faire corrompre. Les anciennes Gardiennes alors réunies : Nérissa prononcera : Gardiennes Cristallisation ! Les pouvoirs des Chevaliers de la Destruction seront alors attribués aux anciennes Gardiennes et Matt et M. Tomate redeviendront normaux même si Matt était parvenu à dominer le démon en lui. Après cela, tout a changé, Cassidy est vivante, et les autres gardiennes ainsi que Nérissa sont redevenues jeunes et belles comme autrefois. C'est ainsi que les gardiennes de jadis partiront à la conquête des autres mondes mais se confronteront aux nouvelles au plus grand désespoir d'Hay-Lin qui croit devoir se battre contre sa vraie grand-mère. Elle deviendra unique gardienne de ses pouvoirs après avoir puisé toute l’essence magique de ses amies qu'elle enfermera dans son sceptre dans lequel elle sera également emprisonnée, faute d'inattention face à Phobos. Par l'harmonie qu'elles créeront, Elyon et les anciennes gardiennes parviendront à sortir mais pas Nérissa qui une fois de plus aura choisi le pouvoir à l'harmonie. Elle sera enfermée dans le cœur de Méridian qui restera  avec Jonas le temps que Caleb et lui-même la pardonne de ses erreurs.

Pouvoirs 
En tant qu'ancien détenteur du Cœur de Kandrakar, Nerissa a tous les mêmes pouvoirs que la gardienne actuelle, Will, bien qu'elle ait beaucoup plus d'expérience dans l'utilisation de ceux-ci et soit beaucoup plus consciente de leur véritable potentiel que son homologue plus jeune.

Son pouvoir / capacité élémentaire est la quintessence (énergie pure de la vie), qui peut donner vie aux objets inanimés et aux appareils électriques. Il peut également être utilisé comme de l'électricité conventionnelle, ce qui lui permet d'attaquer un adversaire en utilisant des éclairs bleus blanchâtres énormément puissants et de former un bouclier et une barrière électrique blanc blanchâtre autour d'elle-même et d'autres qui peuvent résister même aux attaques les plus fortes et les plus puissantes. Nerissa peut même créer une nouvelle vie, comme elle l'a fait pour créer Ember et Tridart. La capacité de Nerissa à utiliser la quintessence est si avancée qu'elle est capable d'élever les morts (comme on l'a vu quand elle a soulevé l'esprit de l'ancien gardien de l'eau, Cassidy, qu'elle a ensuite lié au monde mortel en utilisant le cœur du méridien).  Elle est également une illusionniste capable de changer sa propre apparence et de tordre les esprits des autres à sa volonté, cependant, parce qu'elle ne modifie pas réellement la forme de son corps, son ombre peut encore être vue sous sa forme réelle.  Cela a permis aux filles de savoir qui elle était quand elle s'est transformée en Oracle, en essayant d'obtenir le cœur de Will dans " I is for Illusion ".

Nerissa possède également une aptitude terrifiante. Elle peut facilement contrôler et manipuler les rêves des autres. Elle affiche cette capacité dans l'épisode " E comme ennemie " quand elle attaque les Gardiennes dans leurs rêves. Elle fait même en sorte que ces rêves se manifestent dans la vie réelle, enroulent Cornélia avec de l'eau et tirent la plus grande partie de la voix d'Irma. Lorsque les Gardiens lui ont fait face dans un «rêve mutuel», elles ont pu la vaincre et créer un jeu psychique qui l'a frappée du plan des rêves.
Nerissa a complété ses anciens pouvoirs / capacités de Gardienne en utilisant le Cœur de Meridian, qu'elle a volé d'Elyon, lui permettant de se téléporter librement, même entre les dimensions, et de renforcer considérablement tous ses pouvoirs et capacités existants à des niveaux de puissance encore plus importants. Plus tard, Nerissa piège Kadma, l'ancienne Gardienne de la Terre, pour fusionner le Cœur de Meridian et le Cœur de Zamballa, et prend le contrôle des deux Cœurs, les fusionnant pour devenir la version pleine puissance du Sceau de Nerissa, sa magie homonyme. Renforçant et amplifiant encore plus tous ses pouvoirs à tous égards et augmentant son contrôle et sa manipulation de la quintessence au niveau de pouvoir où elle pouvait transformer l'esprit de Cassidy en chair et en os. Plus tard, Nerissa gagne le contrôle et la manipulation sur les cinq éléments, l'eau, le feu, la terre, l'air et la quintessence, quand elle absorbe ses anciennes amies dans son sceau.

Personnage de W.I.T.C.H.
Magicien ou sorcier de fiction
Méchant de fiction

en:List of W.I.T.C.H. characters#Part II villains